Swetloje (russisch für hell) ist der Name mehrerer Dörfer in Russland:
 in der Region Altai, siehe Swetloje (Altai)
 in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 deutsch Kobbelbude), siehe Swetloje (Kaliningrad)
 in der Oblast Leningrad, siehe Swetloje (Leningrad)
 in der Oblast Nischni Nowgorod, siehe Swetloje (Nischni Nowgorod)
 in der Oblast Nowosibirsk, siehe Swetloje (Nowosibirsk)
 in der Oblast Swerdlowsk, siehe Swetloje (Swerdlowsk)
 in der Oblast Tscheljabinsk, siehe Swetloje (Tscheljabinsk)
 in der Republik Udmurtien, siehe Swetloje (Udmurtien)

Siehe auch:
 Switle (Begriffsklärungsseite)
 Swetlaja (Begriffsklärungsseite)
 Swetly (Begriffsklärungsseite)